Isola Bella – Sziget Szicilíában, Taormina közelében,
Isola Bella – Sziget a Lago Maggiore tavon.